Lawley bezeichnet folgende Personen:

 Arthur Lawley, 6. Baron Wenlock (1860–1932), britischer Kolonialverwalter und Gouverneur von Western Australia und Madras
 Mel Lawley (* 1994), englische Fußballspielerin
 Philip D. Lawley (1927–2011), britischer Chemiker und Krebsforscher
 Robyn Lawley (* 1989), australisches Model

Orte:
 Lawley (England), eine Ortschaft in der Grafschaft Shropshire in England
 Lawley (Südafrika) einen Vorort von Johannesburg in Südafrika
 Lawley (Alabama), Ort in den Vereinigten Staaten
 Mount Lawley, einen Stadtteil von Perth